Архерия () — род растений семейства Вересковые () порядка Верескоцветные.

Название 
Archeria — научное название не только рода цветковых растений, но и рода вымерших земноводных из отряда Антракозавры; представители рода Архерия жили в позднем карбоне. Поскольку ботанический род Archeria находится в юрисдикции Международного кодекса ботанической номенклатуры, а зоологический род Archeria — в юрисдикции Международного кодекса зоологической номенклатуры, эти названия не являются таксономическими омонимами и к ним не должна применяться процедура устранения омонимии.

Ботаническое описание 
Виды рода Архерия — вечнозелёные кустарники.

Распространение 
Виды рода Архерия встречаются в Тасмании и в Новой Зеландии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 6 видов:

Примечания

Ссылки 
 Archeria Hook. f.
 The Australian Heath Family
 Crown Fern: Blechnum discolor

Вересковые
Флора Австралии
Флора Новой Зеландии
Таксоны растений, названные в честь людей